Chahu kan syfta på följande platser:

Iran 

 Chāhū-ye Gharbī, ort, Hormozgan, 
 Chāhū (stamområde i Iran), Hormozgan, 

Robotskapade Iranförgreningar